

Astronomia
 32549 Taricco – asteroide della fascia principale

Persone
 Mauricio Taricco – ex calciatore argentino
 Mino Taricco – politico italiano
 Pietro Masserano Taricco – regista radiofonico italiano
 Sebastiano Taricco – pittore italiano